Slagle ist der Familienname folgender Personen:
 James Slagle (* 1934), US-amerikanischer Informatiker
 Steve Slagle (* 1951), Jazz-Saxophonist

Sonstiges:
 Slagle Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika